muziek
 Toys (Funkadelic), een album van Funkadelic
 Toy (David Bowie), een onuitgebracht album van David Bowie
 T.O.Y., een band
 Toy (Koreaanse popgroep), een Zuid –Koreaanse popgroep
 Toy (Belgische popgroep), een Belgische popgroep
 Toy (Britse rockgroep), een Britse rockgroep
 Toy (ep), een ep van Faye Wong
 Toy (lied), een lied van Netta Barzilai

Films
 Toys (film), een film uit 1992 met Robin Williams
 Toys (computerspel), een computerspel van het genre actiespel
  The Toy, een film uit 1982.

Overig
 Toys (videospel), een spel gebaseerd op de film uit 1992
 Toy (voetballer), bijnaam van Vítor Manuel Andrade Gomes da Costa, een Portugees voetballer.
 Toy (achternaam)